A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A női 200 méteres síkfutás előfutamait Július 6.-án, a középfutamait Július 7.-én, a döntőt pedig Július 8.-án rendezték.

Előfutamok  
Mind az öt előfutam első 2 helyezettje (Q) illetve a további legjobb 8 időeredménnyel (q) rendelkező sportoló jutott tovább a középdöntőbe.

Középdöntő 
Mindhárom középdöntős csoport első 2 helyezettje (Q) illetve a további legjobb 6 időeredménnyel (q) rendelkező sportoló jutott tovább az A illetve a B döntőbe.

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon